Uzer pode referir-se a:

Uzer (Ardèche)
Uzer (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos